Слово -{K}-, односно -{k}-, може означавати:

 K (слово латинице)
 К (ћириличко)
 хемијски знак за хемијски елемент калијум (-{kalium}-)
 ознака физичке јединице келвин за мерење температуре
 скраћеница за Болтцманову константу у физици
 међународна аутомобилска ознака за Камбоџу
 у српском језику -{K}- као скраћеницу читамо „ка“ 
 K (програмски језик) 

Скраћенице и слова
Хемијски знак